En Pologne, Wierzchno peut désigner :

dans la voïvodie de Lubusz
 Wierzchno, un village.

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Wierzchno, un village de la powiat de Choszczno,
 Wierzchno, un village de la powiat de Myślibórz.